Schloss Wald steht für:

 Schloss Wald an der Alz, Gemeinde Garching an der Alz, Bayern
 Schloss Wald (Pyhra), Gemeinde Pyhra, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schlosswalden